Sam Rivers – sassofonista jazz statunitense
 Sam Rivers – bassista rock-metal statunitense